Ла Палма, Лас Палмас има више значења:

 Ла Палма, Лас Палмас (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма, Лас Палмас (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику